Cammerlander ist der Familienname von

 Heidemarie Cammerlander
 Jakob Cammerlander († um 1549), deutscher Buchdrucker und Verleger

Siehe auch
 Kammerlander